Завид — мужское личное имя славянского происхождения. Антропоним защитного характера, известный в древности всем славянам, вероятно праславянский. Cогласно , происходит от префиксального деепричастия  — букв. «завидовать»;  и М. А. Демчук полагают, что имя происходит от незасвидетельствованной формы *3а[не]видъ. Часто упоминается в Новгородских берестяных грамотах № 103, 156, 228, 293, 644, 665, 798, 818, 824.

Известные носители имени 
 Завид — новгородский посадник примерно между 1088 и 1094 годами, при князе Мстиславе Владимировиче.
 Завид Дмитрович — новгородский посадник в 1128 году.
 Завид — киевський боярин Владимира Святославича, упоминается в 1169 году.
 Завид Неревинич — новгородский посадник в 1175—1176, 1177—1180 и 1184—1186 годах.
 Завида Вуканович (ум. после 1127) — жупан Захумья

Примечания

См. также 
 Завидичи
 Завидовка
 Завидово

Имена славянского происхождения
Древнерусские этнические имена